Зверосовхоза — название нескольких населённых пунктов:
 Зверосовхоза — посёлок в Пушкинском районе Московской области.
 Зверосовхоза — посёлок в Мамадышском районе Республики Татарстан.